Варфоломеевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Александрово-Гайского района Саратовской области. Административный центр — село Варфоломеевка. На территории поселения находятся 15 населённых пунктов — 1 село, 14 хуторов.

Законом Саратовской области от 24 февраля 2016 года № 21-ЗСО, 20 марта 2016 года, были преобразованы, путём их объединения, Александрово-Гайское, Варфоломеевское, Искровское, Камышковское, Новостепновское и Приузенское муниципальные образования — в Александрово-Гайское муниципальное образование, наделённое статусом сельского поселения, с административным центром в селе Александров Гай.

Населённые пункты 
 село Варфоломеевка — административный центр;
 хутор Ветёлки;
 хутор Воропаев;
 хутор Глубокий;
 хутор Запрудный;
 хутор Кокбие;
 хутор Копылов;
 хутор Кривой;
 хутор Крутенький;
 хутор Крутой;
 хутор Кулацкий;
 хутор Прудовой;
 хутор Соловки;
 хутор Сысоев;
 хутор Урусов;

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Саратовской области
Упразднённые муниципальные образования Александрово-Гайского района
Сельские поселения, упразднённые в 2016 году